George Robertson peut faire référence à :

 (1790–1874), homme politique américain, représentant du Kentucky,
 (1838–1906), homme politique de New York,
 (1889–1963), homme politique canadien de la Saskatchewan,
 (1842-1895), joueur australien de cricket,
, footballeur écossais,
 (1885–1943), footballeur écossais,
 (1915–2006), footballeur écossais,
 (1930–2003), footballeur écossais,
 (1928- ), joueur de hockey,
George Robertson (1946- ), homme politique britannique et secrétaire général de l'Otan (1999-2004).
George Robertson (1884–1955), pilote automobile américain,
 (1859–1920), joueur néozélandais de rugby,
, nageur britannique,
 (1929–2007), personnalité britannique,
George Stuart Robertson (1872–1967), athlète britannique,
 (1933- ), acteur canadien.